Iker Romero Fernández (Vitoria-Gasteiz, País Basco, 15 de junho de 1980) é um ex jogador espanhol de handebol. Ele atualmente trabalha como auxiliar técnico do TSV Hannover-Burgdorf.

Ele defendeu a Seleção Espanhola, que venceu o Campeonato Mundial de Handebol de 2005 realizado na Tunísia. 

Em 2011 conquistou a medalha de bronze no Mundial da Suécia.

Ligações externas 

Handebolistas da Espanha
Handebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Handebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008